Costesi – abitanti di Costa Lambro
Costesi – abitanti di Costa Valle Imagna
Costesi – abitanti di Costa de' Nobili
Costesi – abitanti di Costa di Mezzate
Costesi – abitanti di Coste (Maser)